Manophylax är ett släkte av nattsländor. Manophylax ingår i familjen Apataniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Manophylax